

Acronimi 
 Beam Test Facility – linea di test per esperimenti di fisica nucleare e subnucleare

Codici 
 BTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bountiful Salt Lake (Stati Uniti)
 btf – codice ISO 639-3 della lingua birgit

Economia 
 BTF – sigla di Bon du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté, titolo di stato francese

Musica 
 BTF-VM2000 – casa discografica

Altro 
 BTF – targa automobilistica del Circondario di Bitterfeld (Germania)